Кули може да се отнася за:

 множествено число на думата кула;
 Кули (порода) – порода кучета;
 Кули (сос) – френски сос.
  вж. :en:Coolie ;  :ru:Рабочие-кули, etc.